Rêve et Réalité, film français de Ferdinand Zecca sorti en 1901 ;
 Rêve et Réalité (), film muet américain de John Francis Dillon sorti en 1920 ;
 Rêve et Réalité autre titre de Âme d'artiste, film français de Germaine Dulac sorti en 1924 ;
 Rêve et Réalité, film de 1948 ;
 Rêve et Réalité, onzième épisode de la cinquième saison de la série télévisée Les Soprano (The Sopranos).